Киекбаев () — башкирская фамилия. Известные носители:

 Киекбаев, Джалиль Гиниятович (1911-1968) — видный башкирский советский учёный-тюрколог, доктор филологических наук.
 Киекбаев, Мурат Джелилович (род. 1959) — известный политический деятель и учёный, доктор социологических наук.